Один з класів автомобілів
 Зорі класу A
 Режим роботи електронного підсилювача
 Клас A з футболу — регіональний футбольний турнір у Польщі.